Valtorta – miejscowość i gmina we Włoszech
 Maria Valtorta (1897-1961) – włoska pisarka i poetka